Robert III de Sablé (c. 1122 o 1123 - c. 1152 o 1151) fue un noble francés, hijo de Lisiard II de Sablé, señor de Sablé, y de la dama Thiphaine de Briollay,. Fue hermano de Barbote de Sablé, que se casó con Rainaud III du Plessis-Macé.

Matrimonio 
Robert III de Sablé se casó con Hersende d'Anthenaise, con quien tuvo tres hijos:

 Robert IV de Sablé (1150-1193), Gran maestre de la Orden del Temple que se casó con Clémence de Mayenne
 Philippa de Sablé (n. 1135), que se casó con Geoffroy II Martel.
 Marguerite de Sablé (n. 1150), que se casó con Geoffroy Martel.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 

Nobles de Francia
Nobles del siglo XII